Stanley Peak può riferirsi a:

Canada 
 Stanley Peak – nella catena montuosa Ball Range delle Montagne Rocciose Canadesi, nella provincia della Columbia Britannica, Canada
 Stanley Peak – nelle Pacific Ranges, Columbia Britannica, Canada

Georgia del Sud 
 Stanley Peak – nella Georgia del Sud

Stati Uniti d'America 
 Stanley Peak – in California
 Stanley Peak – in Montana
 Stanley Peak – in Oregon